Маргаи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маргаи, Альберт (1910—1980) — премьер-министр Сьерра-Леоне в 1964—1966 годах.
 Маргаи, Милтон (1895—1964) — первый премьер-министр независимого Сьерра-Леоне в 1961—1964 годах, отец независимости страны.